Санта Тереса де Хесус има више значења:

 Санта Тереса де Хесус (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тереса де Хесус (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тереса де Хесус, Ел Ломиљо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Тереса де Хесус (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Тереса де Хесус, Ел Амоле (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Тереса де Хесус (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику